Astru se poate referi la:

astru (astronomie), obiect (stea, planetă, etc) ce există în spațiul cosmic,
ASTRU, asociație a tineretului român unit (greco-catolic),
ASTRA, acociație culturală a românilor transilvăneni.